Stasi (Ministerium für Staatssicherheit), een ministerie in de  Duitse Democratische Republiek (DDR)
 Ministerie voor Staatsveiligheid van de Volksrepubliek China, een ministerie in de Volksrepubliek China